CSGB steht für

Ministerium für Arbeit und soziale Sicherheit der Türkei in Ankara
Christoph-Schrempf-Gymnasium Besigheim

Abkürzung